Spitzli ist im Allgemeinen eine Verniedlichungsform von Spitze.

Darüber hinaus steht Spitzli auch für:
 Spitzli (Urner Alpen), ein  hoher Berg in den Urner Alpen
 Spitzli (Appenzellerland), ein  hoher Berg im Appenzellerland